Der Maui Challenger 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 27. Januar 2013 in Wailea, auf der Insel Maui, stattfand. Zuvor fand das Turnier dreimal in Honolulu statt. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Lāhainā
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien